Joe Cullen (*1967) amerikaifutball-játékos (USA)
 Joe Cullen (*1989) angol dartsjátékos
 Joe Cullen (*1981) amerikai jégkorongozó

Hasonló
Joseph Cullen (egyértelműsítő lap)